Szent Zakariás lehet:

Szent Zakariás pápa
Szent Zakariás próféta